Цей список є списком видів ссавців, записаних на Тринідад і Тобаго. Із 114 зазначених у таблиці видів, 2 є уразливими, 1 близький до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Тринідад і Тобаго